<p align="justify">Mister Global 2018 foi a 5ª edição do tradicional concurso de beleza masculino de Mister Global, que teve seu ápice final no dia 22 de julho no teatro "Mambo", localizado na capital da Tailândia. Pedro Gicca, brasileiro eleito Mister Global 2017 passou a faixa a seu sucessor no final da cerimônia, sendo este o americano Darío Duque. Pradit Pradinunt, dono da competição pediu desculpas publicamente ao mudar de última hora a data do concurso, devido ao não pagamento do hotel por parte da produtora do evento deste ano, a Debut Co. Ltd.

Resultados

Colocações

Prêmios Especiais 
Houve a distribuição dos seguintes prêmios este ano:

 O mister eleito pelo voto popular entrou no Top 16.

Mister Talento 
Os candidatos apresentaram suas habilidades. Abaixo consta  o resultado:

Ordem dos Anúncios

Top 16 
 Estados Unidos
 Vietnã
 Venezuela
 Brasil
 Albânia
 África do Sul
 República Dominicana
 Egito
 Etiópia
 Alemanha
 Polônia
 Hong Kong
 Coreia do Sul
 Tailândia
 Porto Rico
 Filipinas

Top 5 
 Estados Unidos
 Egito
 Tailândia
 Polônia
 África do Sul

Candidatos 
Participaram do certame 38 candidatos:

Histórico

Desistências 
  China - Boyang Liu 刘勃洋
  Inglaterra - Simon Warren 
  Laos - Khamphoun Boliboun
  Mongólia - Kherlenbayar Od
  Mianmar - Ye Yint Maung 
  Panamá - Ángel Tello 
  Tajiquistão - Murodov Muhammadbek 
  Ucrânia - Bogdan Iusypchuk

Substituições 
  Hong Kong - Kelvin Tang ► Vincent Lau
  México - Edgar Ramírez ► Antonio Merchant
  Mianmar - Si Thu Soe ► Ye Yint Maung
  Peru - Daniel Jares ► Pedro Calderón
  República Checa - Roman Hein ► Michal Žůrek
  Suíça - Romain Pieren ► Betim Morina

Sairam 
  Bangladesh
  Canadá
  China
  Inglaterra
  Iraque
  Japão
  Letônia
  Mianmar
  Panamá
  Rússia
  Suécia
  Tajiquistão

Estreantes 
  Afeganistão
  Alemanha
  Albânia
  Dinamarca
  Etiópia
  Hong Kong
  Martinica
  Paquistão
  Portugal
  Suíça
  Tibete

Estatísticas 
Candidatos por continente:

  Ásia: 16. (Cerca de 42% do total de candidatos)
  Américas: 9. (Cerca de 23% do total de candidatos)
  Europa: 9. (Cerca de 23% do total de candidatos)
  África: 3. (Cerca de 9% do total de candidatos)
  Oceania: 1. (Cerca de 3% do total de candidatos)

Candidatos em outros concursos 

Mister Mundo
 2016:  Suíça - Betim Morina
 (Representando a Suíça em Southport, na Inglaterra)

Mister Internacional
 2017:  África do Sul - Dwayne Geldenhuis (3º. Lugar)
 (Representando a África do Sul em Rangum, Mianmar)

Mister Supranational
 2016:  Dinamarca - Marcus Jørgensen (Top 10)
 (Representando a Dinamarca em Krynica-Zdrój, na Polônia)
 2017:  Afeganistão - Hamid Noor (Top 20)
 (Representando o Afeganistão em Krynica-Zdrój, na Polônia)
 2017:  Alemanha - Jan Laskowski
 (Representando a Alemanha em Krynica-Zdrój, na Polônia)
 2017:  Paquistão - Raffay Khan
 (Representando a Alemanha em Krynica-Zdrój, na Polônia)

Men Universe Model
 2015:  Venezuela - Christian Nunes
 (Representando a Venezuela na República Dominicana)

Mister Model International
 2016:  Panamá - Angel Tello
 (Representando o Panamá em Nova Déli, na Índia)

Mr Universal Ambassador
 2017:  Martinica - Xavier Herard
 (Representando a Malásia em Macáçar, na Indonésia)

Mister Grand International
 2017:  Afeganistão - Hamid Noor (4º. Lugar)
 (Representando o Afeganistão em Quezon, nas Filipinas)
 2017:  Porto Rico - Engel García
 (Representando o Porto Rico em Quezon, nas Filipinas)

Referências

Links Externos 
 Site
 Site Oficial 

 Plataformas digitais
 Mister Global no Facebook
 Mister Global no Instagram

Concursos de beleza
Concursos de beleza de 2018